Il singolare del Movistar Open 1997 è stato un torneo di tennis facente parte dell'ATP Tour.

Julián Alonso ha battuto in finale Marcelo Ríos 6-2, 6-1.

Teste di serie

  Marcelo Ríos (finale)
  Francisco Clavet (secondo turno)
  Tommy Haas (primo turno)
  Julián Alonso (campione)

 Marcelo Filippini (semifinali) 
 Galo Blanco (primo turno) 
 Karim Alami (primo turno) 
 Carlos Costa (primo turno)

Qualificazioni

Tabellone

Collegamenti esterni 

Movistar Open 1997
ATP Tour 1997